

Матчі

Україна 1:2 Польща

Україна 4:0 Грузія

Україна 3:2 Росія

Андорра 0:2 Україна

Україна 2:0 Вірменія

Склад команди 
 Статистику подано станом на 15 жовтня 1998 року (в дужках наведено ігри і голи 1998 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

1998
1998 у футболі
1998 в українському спорті